José de Arimathéa Britto (Caxias, 2 de fevereiro de 1924 — Petrópolis, 1992), conhecido profissionalmente como José de Arimathéa, foi um ator brasileiro.

Biografia 
O carioca José de Arimathéa começou a se interessar pelo teatro aos 15 anos, por influência de uma tia. Aos poucos, foi conquistando os palcos com várias encenações teatrais e construiu um nome no ramo.

A estréia de José no cinema se deu nos anos 50 onde atuou em alguns filmes de sucesso. Na televisão, fez parte do casting da recém inaugurada Rede Globo, em 1966, emissora de onde nunca saiu.

O ator ficou muito conhecido principalmente por interpretar o personagem João Valentão no programa Chico City.

Faleceu em 1992 aos 71 anos, vítima de infarto, já aposentado da carreira de ator e morando numa chácara em Petrópolis.

Televisão 
1966 - Eu Compro Esta Mulher - Mauro
1966 - O Rei dos Ciganos - Ivan
1967 - O Homem Proibido (1967) - Gian Shaffu
1968/1971 - Balança Mas Não Cai - Vários Personagens
1972 - Bicho do Mato - Iru
1973/1974 - Chico City - Vários Personagens, entre eles, João Valentão
1975 - Pecado Capital - Dr. Lucas Machado
1977 - Sem Lenço, sem Documento - Pérsio Galvão
1979 - Pai Herói - Padre Felício
1982 - Sétimo Sentido - Expedito

Cinema 
1951 - O Comprador de Fazendas
1952 - Tico-tico no Fubá
1952 - Modelo 19
1955 - Senhora
1959 - Ladrão em Noite de Chuva
1965 - O Puritano da Rua Augusta
1972 - História de Subúrbio
1976 - Pedro Bó, o Caçador de Cangaceiros
1983 - A Difícil Viagem
1993 - Aqui na Terra

Atores do estado do Rio de Janeiro